

Personnalités 

 Charles-François Dorlodot (1756-1816), évêque constitutionnel français ;
 Charles François Dorlodot des Essarts (1786-1854), général français ;
 Eugène de Dorlodot (1823-1891), homme politique belge ;
 Eugène-François de Dorlodot (1783-1869), homme politique belge, sénateur ;
 Marie-Céline de Dorlodot (1907-1997), chargée de mission sur les victimes belges du nazisme ;
 René de Dorlodot (1883-1970), homme politique belge, sénateur, militant wallon.